Ослейдис Менендес Саэс (, род. 14 ноября 1979 года в Марти, Куба) — кубинская легкоатлетка, специализирующаяся в метании копья. Олимпийская чемпионка Летних Олимпийских игр 2004 года в Афинах и бронзовый призёр Летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Карьера 
Ослейдис Менендес начала заниматься легкой атлетикой в подростковом возрасте, в 14 лет она уже метала копье на расстояние более пятидесяти метров, а в 1996 и 1998 годах стала чемпионкой мира среди юниоров.

Первый старт на взрослых крупных международных соревнованиях состоялся на Чемпионате мира по легкой атлетике в 1997 году в Афинах, где она показала седьмой результат. На чемпионате мира в Севилье в 1999 году она была уже четвёртой в итоговом протоколе.

На Олимпийских Играх 2000 года в Сиднее Менендес завоевала бронзовую медаль.

В Эдмонтоне на Чемпионате мира в 2001 году кубинка впервые в своей карьере стала чемпионкой мира. В том же году она установила мировой рекорд, метнув копье на 71,54 метра.

На Чемпионате мира в Париже в 2003 году она стала только пятой.

В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах Менендес стала олимпийской чемпионкой, показав результат 71,53 метра, лишь на один сантиметр меньше, установленного ранее мирового рекорда, однако этот результат засчитали как олимпийский рекорд.

На чемпионате мира 2005 года в Хельсинки она снова выиграл титул чемпионки мира (во второй раз) с новым мировым рекордом — 71,70 метра (в 2008 году этот рекорд превзошла чешка Барбора Шпотакова).

Последняя крупная победа пришла к кубинке на Панамериканских играх в 2007 году. На Олимпийских играх 2008 года в Пекине она показала лишь шестой результат. А на чемпионате мира в 2009 году спортсменка стала только седьмой, после чего приняла решение завершить профессиональную карьеру.

В 2001, 2004 и 2005 году Международная федерация легкой атлетики признавала Ослейдис Менендес лучшей метательницей копья в году.

Ссылки 
 Досье Ослейдис Менендес на сайте IAAF 

Метатели копья Кубы
Олимпийские чемпионы от Кубы
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Чемпионы Игр доброй воли по лёгкой атлетике
Чемпионы Панамериканских игр по лёгкой атлетике
Чемпионы Универсиады по лёгкой атлетике